Als Duke-Klasse werden mehrere Schiffsklassen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 Duke-Klasse (1777), ein Klasse von vier 98-Kanonen-Linienschiffen
 Duke-Klasse (1987), eine Klasse von sechzehn Fregatten